«Фа́сты» (), или «Календарь», — поэма Овидия, написанная элегическими дистихами и представляющая собой календарь, в котором содержатся описания праздников и священных дней Рима. Каждому месяцу года в Фастах соответствует одна книга.

В Риме Овидий успел написать первые шесть книг; ссылка прервала эту работу — видимо, из-за отсутствия в Томах необходимых источников. Но он занимался доработкой уже написанных книг, что доказывает, в частности, упоминание триумфа Германика, состоявшегося в 16 году.

«Фасты» являются важным и своеобразным источником информации о римской религии.

Примечания

Литература 
 
 
 

Произведения Овидия